O nome John Ireland pode se referir a:

John Ireland (político)
John Ireland (ator)
John de Courcy Ireland - historiador ativista político irlandês

Desambiguação